

Конець — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Конець — присілок, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Конець — присілок, колишнє Шебеньгське сільське поселення, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область

Конець — поселення, община Ново Место, регіон Південно-Східна Словенія